Список видів роду Cercospora:

Список, який станом на 15.10.2019 містить 753 визнаних видів роду Cercospora, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Примітки

Посилання 
 

 
Церкоспора
Церкоспора